В этом списке представлены пластиночные и плёночные фотоаппараты, выпускавшиеся в СССР до декабря 1991 года, а также выпущенные в России, на Украине и в Белоруссии после 1991 года.

Довоенный период

1946—1959 год

1960—1969 год

1970—1979 год

1980—1989 год

С 1990 года

Специальные модели

Ссылки 
 Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения.
 Фотоаппараты Красногорского механического завода.
 Инструкции к советским фотоаппаратам.

 
Списки:Фотоаппараты